Колоти́ловка — топоним:

 Колотиловка — река в России, приток Насвы.
 Колотиловка — село в России, Белгородская область, Краснояружский район.